Чэн-ди — многозначный термин.

 Чэн-ди — двенадцатый император империи Хань в Китае, правил с 33 до н. э. до 7 до н. э. 
 Чэн-ди — седьмой император империи Цзинь; третий император эпохи Восточная Цзинь.